Виктор Карлович Паули (1950—2016) — советский и российский организатор энергетической промышленности, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.

Биография 
Родился 23 августа 1950 года в городе Ивдель Свердловской области.

Образование 
 Ивановский энергетический институт, специальность инженер-электрик (1980);
 кандидатская диссертация по экономическим наукам (1994);
 докторская диссертация по техническим наукам (1997).

Деятельность 
Начал трудовую карьеру в 1973 году после службы во флоте, работая слесарем-сборщиком Московского автозавода имеени Ленинского комсомола и старшим электрослесарем Кармановской ГРЭС (Башкирская АССР) и прошел путь до Председателя Правления ОАО «Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» и одновременно члена Правления РАО «ЕЭС России». С 2005 по 2008 годы он был членом Правления, З
заместителем технического директора — Главным техническим инспектором ОАО РАО «ЕЭС России».

Участник строительства Ставропольской ГРЭС, пуска её энергоблоков с 1-го по 8-й мощностью 300 МВт каждый. Работал на электростанции с 1974 по 1994 годы, где прошел путь от старшего дежурного электрослесаря до главного инженера.

С 1994 по 1996 годы — заместитель начальника департамента эксплуатации энергосистем и электростанций — начальник управления эксплуатации энергосистем ОАО РАО «ЕЭС России», вскоре после этого назначен первым заместителем генерального директора — главным инженером Объединенной энергетической системы Центра «Центрэнерго» — генеральным директором ОДУ Центра. На этом посту руководил ОДУ Центра и организацией его работы.

С 1996 по 2002 годы — начальник департамента генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей ОАО РАО «ЕЭС России», одновременно — профессор кафедры технологии воды и топлива МЭИ (технического университета).

С 2001 по 2004 годы — член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2002 году был назначен на должность Председателя Правления вновь созданного ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС», на которой проработал два года. Руководил формированием организационной структуры, налаживанием основных бизнес-процессов, построением новой трехуровневой системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России.

В 2004 году — заместитель руководителя Ростехнадзора.

С 2005 по 2008 год — заместитель руководителя Корпоративного центра по контроллингу ОАО РАО «ЕЭС России», заместителем Технического директора — Главным техническим инспектором ОАО РАО «ЕЭС России», членом Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

В 2008—2009 годах — директор Фирмы ОРГРЭС — филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

С 2007 года — председатель Комитета по качеству в электроэнергетике Всероссийской организации качества.

С 2009 года — генеральный директор ЗАО «Наставник — ТехЭнерго», которое он создал.

Труды 
Автор более 120 опубликованных научных работ.

Признание 
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2005)
 Звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» (2004)
 Звание «Заслуженный работник ЕЭС России» (1996)
 Звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России» (1997)
 Звание «Почетный работник Топливно-Энергетического Комплекса» (1999)
 Звание «Ветеран энергетики» (1999)
 Памятный знак «80 лет Плана ГОЭЛРО» (2000)
 Почетный знак «За заслуги перед Российской энергетикой» (2004)
 Памятный знак «85 лет Плана ГОЭЛРО» (2005)
 Памятный знак «90 лет Плана ГОЭЛРО» (2010)
 Лауреат звания «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЛИМП - 2007». Номинация: «Внедрение инновационных технологий, направленных на повышение надежности энергетического оборудования». (2007)
 Лауреат ВДНХ (ВВЦ): три серебряные медали (1992, 1996, 1998 гг.) и две золотые медали (2001, 2005 гг.).
 Памятный знак Содружества Независимых Государств «40 лет Единой Энергетической Системе» (1996)
 Нагрудный знак «Заслуженный энергетик Содружества Независимых Государств» (2004)
 Нагрудный знак «Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России» (2004)
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2005)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому Флоту» (2002)

Примечания

Ссылки 
 Конкурентные киловатты. Текст: Василий Андреев. Российская газета - Столичный выпуск №3370
 Интервью: Виктор Паули, главный технический инспектор ОАО РАО "ЕЭС России" . 23.10.2006 в 17:31 | INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru
 Система здравого смысла. Игорь Пичугин, Наталья Царевская-Дякина. 07.08.2008
 «Создание Системного оператора было не революцией, а эволюционным созидательным процессом». Интервью. Корпоративный бюллетень ОАО «Cистемный оператор Единой энергетической системы» • №2 (7) • Июнь 2012 г.
 1950 год. Родился Паули Виктор Карлович - Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» в 2002–2004 гг.
 
 

Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»
Выпускники Ивановского энергетического университета
Кандидаты экономических наук
Доктора технических наук
Преподаватели МЭИ